Вячеслав Алиевич Белялов (22 января 1936, Алма-Ата, Казахская АССР — 4 октября 2004, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахстанский кинооператор и кинорежиссёр, лауреат Государственной премии Казахской ССР 1982 года, член Союза кинематографистов СССР. Снял более 60 документальных и научно-популярных фильмов, главным образом о природе Казахстана, редких животных и птицах.

Биография 
Вячеслав начал свою деятельность на киностудии «Казахфильм», ещё не окончив школу, в 1953 году, а через год устроился туда ассистентом оператора. Отслужив три года в Калининграде, в 1960 поступил на заочное отделение ВГИКа, завершив учёбу в 1966 году. С 1962 по 1969 работал на студии «Казахтелефильм», позже вернулся на «Казахфильм» на должность режиссёра-оператора. Осуществлял съёмки для фильма BBC «Царство русского медведя».

Семья 
 Жена — Лариса Мухамедгалиева, сценарист и сорежиссёр фильмов, лауреат Государственной премии (вместе с мужем) 
 Сын — Олег (1960—2020) — орнитолог, фотограф и коллега своего отца по операторской работе.

Награды 
Вячеслав Белялов удостоен нескольких наград:
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1977) за фильм «Аксу-Джабаглы» (1976),
 Премия VIII Всесоюзного фестиваля телефильмов, (Баку, 1978) за фильм «Зачарованный лес пустыни» (1978),
 Премия I Всесоюзного фестиваля фильмов о природе (Воронеж, 1982) за фильм «Дом для серпоклюва» (1980).

Память 
В 2003 году Булат Нусимбеков снял документальный фильм о жизни кинематографиста — «Линия судьбы. Вячеслав Белялов».

22 января 2016 года в Казахской национальной академии искусства имени Т. К. Жургенова прошли дни памяти Вячеслава Белялова, приуроченные к 80-летию со дня его рождения.

Фильмография 

 «Потомство пацуков» (1961);
 «Любимый край — Каратау» (1962);
 «Мы — охотники» (1962);
 «Люди и горы» (1963);
 «Край далекий. Ау» (1964);
 «Художественная самодеятельность Казахстана» (1964);
 «Идет по кручам молодость моя» (1966)
 «Ондатры Балхаша» (1970);
 «Тигр снегов» (1970);
 «Обретешь в бою» (1971);
 «Встречи дружбы» (1971);
 «На страже порядка» (1971);
 «Животный мир Казахстана» (1971);
 «Забытая песня» (1972);
 «Восхождение» (1972);
 «Джунгарские встречи» (1973);
 «Перекочевка» (1974);
 «В горах и пустынях Казахстана» (1975)
 «Низовья Или. Времена года» (1975);
 «Аксу-Джабаглы» (1976) — снят к 50-летию одноимённого заповедника;
 «Беркуты» (1976);
 «Нужны ли дали голубые ?» (1977);
 «Зачарованный лес» (1977);
 «Джунгарский тритон» (1978);
 «Каракурт» (1979);
 «Беркутчи» (серия фильмов, 1979, 1991 и 1992);
 «Дом для серпоклюва» (1980);
 «Устюртский муфлон» (1981);
 «Земля чудес» (1982);
 «Приметы осени глубокой» (1982);
 «Вечно зовущая природа» (1983);
 «Сурок Мензбира» (1984);
 «Каспия зимний мотив» (1984);
 «Гепард возвращается» (1985);
 «Ожерелье голубки» (1985);
 «Бабочки высокогорья» (1986);
 «Сайгаки» (1987);
 «Тигр снегов» (1987)
 «Красавчик Джек» (1988);
 «Соленые слезы Турана» (1988);
 «Фламинго» (1989);
 «Тенгизская пастораль» (1989);
 «Мой дом — пустыня» (1990);
 «Зов» (1990);
 «На берегах Биликоля» (1990);
 «Кудрявый пеликан и другие» (1990)
 «Бакланы» (1991);
 «Стрепет» (1991);
 «На земле Байконура» (1991);
 «Беркутчи-1» (1991);
 «Беркутчи-2» (1991);
 «Царство русского медведя», ВВС (1992);
 «Беркутчи-3» (1992);
 «Орел-стервятник» (1992);
 «Там, за облаками» (1992);
 «Райские птицы» (1993);
 «Семиречье», NHK (1994);
 «Устюрт», NHK (1995);
 «Тугайный олень» (1995);
 «Весенние плесы» (1997);
 «Алтын Эмель» (1997);
 «Земля чудес. Семиречье» ARD-1 (1998);
 «Земля чудес. Устюрт» ARD-1 (1998).

Литература

Примечания 

Кинооператоры Казахстана
Кинорежиссёры Казахстана
Выпускники ВГИКа